ZJ est un symbole, qui signifie :
 zettajoule, unité de mesure d'énergie

zJ est un symbole, qui signifie :
 zeptojoule, unité de mesure d'énergie